Das CIMB Singapore Masters 2007 fand vom 30. Juli bis 4. August 2007 in Singapur statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und mit 43.500 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 35.
 
Bei der ersten Austragung des Turniers trafen im Finale Nicol David und Natalie Grinham aufeinander. David gewann die Partie mit 9:6, 9:5 und 9:5.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Joannah Yue einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2007
WSA World Tour 2006/07